Песня — многозначный термин.

 Песня (или песнь) — наиболее простая, но распространённая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией.

Названия произведений 
 «Песня» — картина азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова, написанная в 1970 году.
 «Песня» — скульптура установленная в 1958 году на Цветном бульваре в Москве; является ярким образцом соцреализма.
 «Песня» () — полнометражный документальный фильм 2014 года финского режиссёра Селмы Вилхунен.

См. также 
 Песни — музыкальный сборник группы «ДДТ», вышедший в 2003 году.
 Песни — книга стихов Эзры Паунда.
 Песни — телевизионное шоу, стартовавшее на канале ТНТ 10 февраля 2018 года.
 Книга Песни Песней Соломона — 30-я часть Танаха, 4-я книга Ктувим, каноническая книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону.
 Песенка (значения)
 Песнь